Fotbollsallsvenskan 1933/1934 hade tolv lag och därmed 22 omgångar, dock diskvalificerades Malmö FF för brott mot samtida amatörbestämmelser, vilket gjorde att endast 20 omgångar räknades. Utöver Malmö FF åkte även IS Halmia, i egenskap av att ha hamnat på elfteplats, ur serien.

Höstsäsongen spelades 30 juli–12 november 1933 och vårsäsongen spelades 2 april–21 maj 1934. Seger gav 2 poäng, oavgjort gav 1 poäng och förlust gav 0 poäng.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor

Fotnoter

Externa länkar

1933 i Sverige
1934 i Sverige
1933/1934
Fotbollssäsongen 1933/1934